Arancio est un nom italien qui signifier « oranger ». Comme nom propre, il peut faire référence à :

Patronyme 

 Gilda Arancio actrice française ;
 Orazio Arancio (1967- ), joueur de rugby à XV italien.

Hydronyme 
 Lac Arancio, un lac artificiel de Sicile.

Patronyme italien